Южная Корея принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плесиде (США) в восьмой раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляло десять спортсменов, в том числе 4 женщины.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

1980
Страны на зимних Олимпийских играх 1980 года